El término Trivial puede referirse a:
Al Trivial Pursuit un juego de mesa de preguntas y respuestas.
Al concepto matemático de trivial.
Algo relativo al trivium o conjunto de materias en que se dividió la primera fase de la enseñanza en la Antigüedad y la Edad Media.